Prémeaux oder Premeaux ist der Familienname folgender Personen:

 
 Shane R. Premeaux (* 1954), US-amerikanische Autorin